Ośrodek oznacza w naukach ścisłych środowisko o określonych właściwościach fizycznych, które mogą wpływać na przebieg procesów przebiegających w nim. Ośrodkiem jest każda substancja fizyczna. Szczególnym rodzajem ośrodka jest próżnia. Ośrodek może być jednorodny lub niejednorodny. Ze względu na podobieństwo niektórych cech ośrodków można je klasyfikować, np. na ośrodki sprężyste, ciągłe, izotropowy, nieliniowy.

Ośrodek w naukach społecznych ośrodek oznacza skupienie w jednym miejscu wielu ważnych części danego zjawiska. Może to być np. ośrodek oporu, ośrodek walki, ośrodek dowodzenia, ośrodek naukowy. Czasami jako synonimu można użyć w takiej sytuacji określenia centrum.

Ośrodek (nucellus) w botanice przekształcona ściana zarodni, która zaopatruje przedrośle w substancje zapasowe. Stanowi część zalążka rośliny.

Ośrodek w neurologii oznacza skupienie neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym (zawiadujące określoną funkcją, np. ośrodek mowy).

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 1 podstawowa
 Ośrodek – część wsi Czaple Nowe w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Ośrodek – część wsi Nowosiółki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sławatycze
 Ośrodek – część wsi Poniatówka w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Ośrodek – część wsi Zbereże w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska 
 Ośrodek – część wsi Cześniki w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sitno
 Ośrodek – część wsi Dębowiec-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Ośrodek – część wsi Łapiguz w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Ośrodek – część wsi Ratajów w woj., w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Ośrodek – część wsi Robertowo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży
 Ośrodek – część wsi Dobrosielice Pierwsze w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin 
 Ośrodek – część wsi Brochocin w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo 
 Ośrodek – osada w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Ośrodek – część wsi Strzałków w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Ośrodek – osada wsi Wilanów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Ośrodek – część wsi Gunów-Wilków w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Ośrodek – przysiółek wsi Sieradowice Pierwsze w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn
 Ośrodek – część wsi Kluczewsko w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko